La gens Estacília (en llatí Statilia gens) va ser als seus inicis una gens originària de Lucània i no una gens romana.

Cap al final de la república els Estacilis van començar a prendre part en els afers públics a la ciutat de Roma i un d'ells, Estacili Taure va obtenir el consolat sufecte l'any 37 aC. Tots els membres importants de la família van portar el cognom Taure.

Referències 

Estacilia